Seznam armad z zaporedno številko 5.

Seznam 
 5. armada (ZDA)
 5. armada (Združeno kraljestvo)
 5. armada (Francija)
 5. armada (Nemški imperij)
 5. armada (Avstro-Ogrska)
 5. armada (Japonski imperij)
 5. armada (Bolgarija)
 5. armada (Wehrmacht)
 5. tankovska armada (Wehrmacht)
 5. armada (Nemški imperij)
 5. armada (Kraljevina Italija)
 5. armada (Otomanski imperij)
 5. armada (Ruski imperij)
 5. samostojna armada (Kraljevina Jugoslavija)
 5. armada (JLA)
 5. armada (ZSSR)
 5. gardna armada (ZSSR)
 5. tankovska armada (ZSSR)
 5. udarna armada (ZSSR)
 5. deminerska armada (ZSSR)
 5. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 5. zračna armada (Japonski imperij)
 5. zračna armada (ZDA)
 5. zračna armada (ZSSR)
 5. zračna armada (Ruska federacija)

Glej tudi